

Algemeen
Klop, een slag of tik op een oppervlak. Ook: het lage geluid dat daarbij ontstaat
Hartslag, de beweging van slagaderen door de pompwerking van het hart
Nederlaag, in de uitdrukking klop krijgen
 Stevig roeren, zie:
Garde (keukengerei)
Mixer (keukengereedschap)
Klopje, een katholieke lekenzuster
Kloppen, Groningse kaartspel

Jargon
Klop (inslag), een instempeling in een voorwerp
Pingelen, ook kloppen genoemd, geluid van slechte verbranding in een motor
Toepen of kloppen, het verhogen van de inzet bij het spel toepen

Namen
Atelier De Klop, een werkplaats in Zeist van de kunstenaar en ambachtsman Hendrik Methorst
Carl Friedman (1952), pseudoniem van Carolina Klop, een Nederlandse schrijfster.
Dirk Klop (1906 - 1939), een Nederlands militair, doodgeschoten bij het Venlo-incident
Echbert Klop Hooghdyk, heemraad, burgemeester en schout te Aalst (Gelderland)
Gerrit Klop (1935 - 2018), een Nederlands bouwer van historische toetsinstrumenten en tevens oprichter van
Klop orgels & klavecimbels
Kees Klop (1947 - 2007), een Nederlandse socioloog en bestuurskundige
Rob Verreycken (1970), een Vlaams politicus, bijgenaamd Rob Klop, vanwege een gewelddadige reputatie
Wilco Klop, een Nederlands voormalig voetballer

Zie ook
Fort aan de Klop, een verdedigingswerk uit 1819 aan de Vecht in de stad Utrecht, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie
Klop... klop... klop..., een vertaling uit 1907 van een werk van Ivan Toergenjev
De klop op de deur (boek), een boek uit 1930 van Ina Boudier-Bakker
De klop op de deur, Nederlandse televisieserie (1970/71) naar het gelijknamige boek
Klopgeest, een onverklaard verschijnsel waarbij geluiden ontstaan, voorwerpen kunnen bewegen en apparatuur ontregeld kan raken
Klop-Klop, een slagroomvervanger
Klop, klop, klop, een werk uit 1977 van Nicolaas Wijnberg
Kaleren, een balsport, ook bekend als muurke klop
Klopp (doorverwijspagina)
Klopper (doorverwijspagina)
CLOB, een gegevenselement in een database